Tapisseri kan syfta på:

Tapisseri – ett annat namn för vävda tapeter
Tapisserisöm – ett tätt och helt täckande sätt att brodera, till exempel en möbelklädsel